Pennville – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana
Pennville – CDP degli Stati Uniti d'America in Pennsylvania